International Working Test 2010 (IWT 2010) byl XIX. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 17. a 18. července 2010 v Norsku poblíž města Sarpsborg na Kalnes videregående skole. Pořadatelem soutěže byl Norsk Retrieverklubb (NRK).

Soutěže se zúčastnilo 29 týmů (21 národních týmů a 8 národní free týmy) ze 6 zemí. Vítězem se stal národní tým Švédska (2) před free týmem ze Švédska a národním týmem Německa (3).

Rozhodčími byli  Tony Parnell,  John Greeves,  John Drury,  Peter Cole,  Stanley Tweedy.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven 30 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy, zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro národní free týmy .

Před zahájením zrušily start národní free týmy ze Švédska (startovní číslo 1 - Lena Westerman a 18 - Kicki Pilenås) a národní tým z Itálie (21 - Angelo Zoccali).

Rozdělení do skupin 
Na začátku prvního soutěžního dne byly týmy rozděleny skupin podle startovních čísel. Během dne každý tým absolvoval pět testů. Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

Místo konání 
Soutěž proběhla poblíž střední zemědělské školy v Kalnes nedaleko města Sarpsborg ve Východním Norsku.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Průběžné výsledky

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2010 – oficiální stránky 
 Norsk Retrieverklubb – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Norsku
Sportovní události v Norsku
Psí sporty v roce 2010
Sport v Norsku v roce 2010
Sport ve Vikenu